Short Bus – album dei blink-182 del 1994
 Short Bus – album dei Filter del 1995
 Shortbus - Dove tutto è permesso – film del 2006